The Suicide Pact – cortometraggio del 1913 diretto da Frank Powell
The Suicide Pact – film del 2014 diretto da Jason Hawkins